Fiera campionaria è il nome di 3 fiere italiane
Fiera campionaria di Milano
Fiera Campionaria di Modena
Fiera campionaria di Senigallia (AN)